Северная почта — название двух санкт-петербургских газет, издававшихся в XIX веке.

 Северная почта (1809—1819)
 Северная почта (1862—1868)